Malailada bezeichnet in Osttimor:

 ein Fluss im Gemeinde Lautém, siehe Malailada (Fluss)
 ein Dorf im Suco Baduro